Dimmu Borgir — норвежская группа, играющая в жанре симфонический блэк-метал, образованная в 1993 году. Одна из немногих блэк-метал-групп, достигших серьёзного коммерческого успеха и популярности за пределами поклонников этого жанра(см. также Satyricon).

Название группы происходит от Диммуборгир (), что переводится как «тёмная крепость». Это название достопримечательности в Исландии — лавового образования, которое, по легенде, является вратами в подземный мир.
Кроме того, в 3-й книге трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» — «Возвращение короля» во 2-й главе, сразу после сцены прощания Арагорна и Эовин, упоминается Димморборг — Гора Духов в Рохане.

История 
Музыкальный коллектив Dimmu Borgir был основан 1993 году тремя людьми — Шагратом (Shagrath; вокал), Силеносом (Silenoz; ритм гитара/вокал) и Тьодальвом (Tjodalv; барабаны). Уже в 1994 году группа записала семидюймовую грампластинку Inn I Evighetens Mørke (), которая была выпущена на Necromantic Gallery Production. Однако материал не принёс группе большого успеха. Следующим релизом группы стал дебютный полноформатный альбом For All Tid, который был записан с двумя новыми участниками — Брюньярд Тристан (бас-гитара) и Стиан Орстад (клавишные). В 1996 году вышел Stormblåst на Cacophonous Records. Некоторые считают альбом одним из самых важных в истории развития блэк-метала. После выпуска Stormblåst лирика альбомов стала звучать на английском языке (до этого все композиции были на норвежском). В этом же году вышел мини-альбом Devil's Path на Hot Records где работал Шаграт. Произошли перемены состава: на смену Тристана пришёл Нагаш (известен по участию в группах The Kovenant, Carpe Tenebrum и Troll), Стиан Орстад, отвечающий за клавишные, пребывал в это время в армии. Среди основателей группы произошла рокировка: Силенос снял с себя роль вокалиста, уступив её Шаграту и полностью сосредоточился на гитаре. Шаграт же в свою очередь поменял место за ударной установкой на гитару, а Тьодальв занял освободившееся место.

В 1997 году выходит Enthrone Darkness Triumphant, продюсером которого был Петер Тэгтгрен. Альбом разошёлся тиражом более чем в 150000 экземпляров. После записи и выпуска альбома к группе присоединился Астенну для игры на гитаре на концертных выступлениях, в результате чего Шаграт смог заняться только вокалом. Был уволен клавишник Стиан Орстад, на его место, в качестве сессионного участника, пришла Кимберли Госс, известная по участию в Ancient, Therion и Sinergy. Через несколько месяцев на её место пришёл Мустис. В этом же году был переиздан дебютный альбом на Nuclear Blast, в качестве бонусов были добавлены две композиции с Inn I Evighetens Mørke. Этот же год ознаменовался выпуском сборника Godless Savage Garden, содержащим две новые композиции, две перезаписанные старые и три концертных трека. Релиз был номинирован на норвежскую Грэмми Spellemannsprisen в номинации «Лучший метал-альбом года» (награду взяли The Kovenant с альбомом Nexus Polaris).

Следующий полноформатный альбом — Spiritual Black Dimensions — был выпущен 2 марта 1999 года. После его записи ушёл Нагаш, место которого занял ICS Vortex. Спустя два месяца после релиза был издан сплит с Old Man's Child под названием Sons of Satan Gather for Attack. Также из состава группы ушли Тьодальв и Астенну, на замену им пришли Николас Баркер (ранее игравший в Cradle of Filth) и Гальдер (из Old Man's Child).

В 2001 году вышел альбом Puritanical Euphoric Misanthropia.

Альбом Death Cult Armageddon был выпущен в 2003 году. Некоторые части альбома записывались с Пражским филармоническим оркестром. Однако, в многочисленных интервью Шаграт отмечал, что возникло множество проблем при записи с оркестром. Две недели работы в студии ушли на исправление ошибок. Группа решила не использовать оркестр в грядущем альбоме и переложила обязанности на клавишника, Мустиса. В 2004 году Dimmu Borgir были хедлайнерами фестиваля Ozzfest.

В 2005 году Силенос и Шаграт, при участии Хеллхаммера (из Mayhem), выпустили альбом Stormblåst MMV, являющийся полностью перезаписанной версией альбома Stormblåst, выпущенного в 1996 году.

24 апреля 2007 года группа выпустила альбом In Sorte Diaboli. Специальное издание (Leather Book Edition) было выпущено в виде книги, внутри которой находились DVD, тексты песен, напечатанные в зеркальном отражении и зеркало. В записи альбома принимал участие ударник Хеллхаммер из группы Mayhem, которому пришлось покинуть группу из-за травмы шеи, что ограничивало движение его правой руки. Альбом In Sorte Diaboli является первым в мировой истории альбомом в стиле «блэк-метал», поднявшимся на первую строчку национального хит-парада (в Норвегии).

В 2008 году вышел концертный DVD группы под названием «The Invaluable Darkness».

30 августа 2009 года было опубликовано сообщение о том, что группу покинули Мустис и Вортекс. 31 августа это было официально подтверждено группой на официальном сайте. Несмотря на уход участников, группа принялась за запись очередного студийного альбома. . Новый альбом, который получил название Abrahadabra вышел в Германии 24 сентября, в остальных странах Европы 27 сентября и в Северной Америке 12 октября на лейбле Nuclear Blast.

8 июля появились слухи, что на место Вортекса встанет шведский музыкант-мультиинструменталист Сноуи Шоу. 24 августа это было официально подтверждено, однако уже на следующий день музыкант объявил об уходе из группы и возвращении в Therion.

В одном из интервью Шаграту был задан вопрос касательно музыкантов, которые войдут в гастрольный состав группы, Шаграт сказал следующее:

В отношении того, довели ли бывшие участники группы ICS Vortex и Mustis до суда дело о своих предполагаемых авторских правах на песни с предыдущих альбомов, Шаграт сказал: 

Альбом Abrahadabra вышел 24 сентября 2010 года в Германии, 27 — в остальной части Европы и 12 октября в США. Сессионными участниками стали Cyrus (из группы Susperia, настоящее имя — Терье Андерссен) на бас-гитаре, Gerlioz (из групп The Kovenant и Apoptygma Berzerk) на клавишных и Daray на ударных.

В ноябре 2010 года вышло специальное коллекционное издание журнала Metal Hammer, получившее название «Demon box», продолжив серию спецвыпусков, посвященных 20-летию альбома «Reign In Blood» группы Slayer, выходу нового альбома Metallica и Iron Maiden. Данный выпуск содержит официальную шапку «Dimmu Borgir», а при открытии журнала можно услышать специальное обращение Шаграта.

В мае 2011 года группа выступила в Осло вместе с Норвежским оркестром радио и камерным хором «Schola Cantorum».
DIMMU BORGIR в настоящий момент работают над новым материалом, выход которого намечен на начало 2014 года на Nuclear Blast Records.

Группа написала на своей Facebook-странице: «Охвачены желанием к достижению. Очень довольны новым материалом, все получается очень хорошо. Созидательность — это сила соединять то, что выглядит не соединяемым». 7 марта 2015 : DIMMU BORGIR готовят новый альбом.
DIMMU BORGIR заняты подготовкой к записи нового альбома, предварительный выход которого запланирован до конца этого года. Однако производство и выпуск альбома столкнулись с многочисленными задержками.[29] Это будет отмечать самый длинный когда-либо разрыв между каждым студийным релизом.[30] после различных задержек, в Осло и в Вакене оркестр исполнений, записанных в период с 2011—2012 были, наконец, выпущены на CD/DVD-или Blu-ray формате на 28 апреля 2017 во всем мире в качестве третьего видео-релиз под названием 'силы Северной ночи'. Silenoz недавно выяснилось, что группа находится в стадии смешивания последующая диск.[31] Десять песен будут представлены на следующем альбоме, и они сказали, что они были завершены. Тем не менее, настоящий релиз альбома в очередной раз был перенесен на 2018 год, который станет их первым релизом нового материала почти за 8 лет.

Норвежская группа DIMMU BORGIR 23 февраля выпустит новую песню «Interdimensional Summit» в виде EP на 7-дюймовом виниле. В EP также войдёт концертная версия трека «Puritania», записанная в Осло.

Винил будет доступен в чёрном, красном с брызгами и золотом цветах.

Норвежские симфоник-блэк-металлисты Dimmu Borgir анонсировали название грядущего десятого альбома, чей выход приурочен к 25-летию коллектива.

Новый лонгплей, получивший название «Eonian», выйдет 4 мая на лейбле Nuclear Blast. В записи 10-трекового альбома приняли участие вокалист Shagrath, гитаристы Silenoz и Galder, а также барабанщик Daray, клавишник Gerlioz и сессионщик Гауте Сторас, сделавший аранжировки норвежского хора Schola Cantrum. «Eonian» был спродюсирован группой при участии Йенса Богрена, выступившего в качестве звукоинженера. Созданием артворка занимался польский художник Збигнев М. Билак (Ghost, Behemoth, Mayhem).

Комментарий Шаграта: «Eonian» представляет собой иллюзию времени, всё то, что есть и всё то, что всегда было. Для нас этот релиз также знаменует 25-ю годовщину Dimmu Borgir, являясь данью нашей истории и истории норвежского блэк-метала".

Столкновения с общественностью 
В 2003 году участники группы имели проблемы с полицией, которая нашла в оставленном ими номере отеля патронташ из сценического реквизита. Полицейские, не зная о бутафорском характере патронташа, вызвали специализированных военных сапёров.

Состав

Текущий состав 
 Шаграт () — вокал (с 1995), барабаны (до 1994), клавишные (1997—1998, 2010), гитара (1995-1997, 2005)
 Силенос () — гитара (с 1993), вокал (1993-1995)
 Галдер () — гитара (с 2001)

Сессионные участники 
 Дарай () — ударные (c 2008)
 Герлиоз () — клавишные (c 2010)
 Виктор Брандт — бас-гитара (с 2018)

Бывшие участники 
 Стиан Орстад — клавишные (1993—1997)
 Тьодальв () — гитара (1993—1994), ударные (1994—1999)
 Брюньярд Тристан () — бас-гитара (1994—1996)
 Нагаш () — бас-гитара, бэк-вокал (1996—1999)
 Астенну () — гитара (1997—1999)
 Николас Баркер () — ударные (1999—2004)
 ICS Vortex () — бас-гитара, чистый вокал (2000—2009)
 Мустис () — клавишные (1998—2009)

Бывшие сессионные участники 
 Йенс Петер (Jens Peter) — гитара (живые выступления) (1996—1997)
 Кимберли Госс () — клавишные (живые выступления) (1997—1998)
 Агрессор () — ударные (живые выступления) (1997)
 Архон (Lars Haider) — гитара (2000)
 Рено Киллерич (Reno Killerich) — ударные (живые выступления) (2004)
 Хеллхаммер () — ударные (2005—2007)
 Тони Лауреано () — ударные (живые выступления) (2004—2005, 2007—2008)
 Сноуи Шоу () — бас-гитара, чистый вокал (2010)
Сайрус () — бас-гитара (гитара на концерте «Blackest of The Black 2008»; 2010-2018)

Временная шкала

Студийная хронология

Дискография 

 For All Tid (1994)
 Stormblåst (1996)
 Enthrone Darkness Triumphant (1997)
 Spiritual Black Dimensions (1999)
 Puritanical Euphoric Misanthropia (2001)
 Death Cult Armageddon (2003)
 In Sorte Diaboli (2007)
 Abrahadabra (2010)
 Eonian (2018)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Dimmu Borgir на MusicMight 
 Dimmu Borgir  на laut.de
 Dimmu Borgir  на rockfaces.ru

Блэк-метал-группы Норвегии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Исполнители Nuclear Blast
Лауреаты премии Spellemannprisen
Секстеты